Драа:

 Драа — река в Марокко.
 Драа — плато в Алжире.